Yesün Temür Khan (1293-1328) – imperatore della Cina
 Yesun Temür (...–1342) – khan del Khanato Chagatai